E-ZOO (мережа зоомагазинів) — Українська торговельна мережа, що займаються онлайн та офлайн продажем товарів для тварин. Заснована 2010 році в Києві, як сімейний бізнес, інтернет-магазин зоотоварів. Станом на лютий 2023 року налічує 11 роздрібних магазинів у Києві, Борисполі, Броварах, Каневі.

Юридична назва: ТОВ "Є-ЗОО: Ми любимо тварин".

Загальна торгівельна площа офлайн магазинів становить 1000 м2. У торговельній мережі представлено 15 000 асортиментних товарів, 3000 товарів власного імпорту. Кількість працівників: 80 осіб.

Історія розвитку компанії 

У 2010 році зареєстровано домен e-zoo.com.ua.

У 2012 році оформлено сімейне підприємство ФОП Білюк. Засновники - брати: Білюк Ігор Юстиніанович і Білюк Олег Юстиніанович.

У 2012 рік запрацювала доставка по Києву та передмістю "день у день".

У 2013 році укладено партнерські угоди з постачальниками брендів Royal Canin, Acana, Orijen, TRIXIE, ТМ Природа, Collar.

У 2014 році доставка Новою поштою здійснювалася в 300 міст України.

У 2015 році у компанії з'явився перший найнятий працівник (кур'єр).

У 2016 році на сайті було вже 5000 товарів для тварин.

У 2017 з'явився девіз: "Ми любимо тварин".

У 2018 році відкрилася точка самовивозу та офлайн магазин на просп. Перемоги в Києві.

У 2019 чеська компанія Сімедіка (Cymedica) відзначила інтернет-магазин e-zoo.com.ua званням "Надійний бізнес-партнер року".

У 2020 році під час пандемії коронавірусу намітилося значне зростання онлайн-продажів товарів для тварин, що дало змогу магазину наростити товарообіг. Факт було відзначено інформаційним агентством Інтерфакс-Україна в статті "Коронавірус позитивно вплинув на продажі в онлайн магазинах" від 05.10.2020 р.

У 2021 році з'явилася повна українська версія сайту e-zoo.com.ua.

У жовтні 2021 року площа складських приміщень становила понад 1000 м².

Наприкінці 2021 року було відкрито 50 кобрендингових відділень із компанією Justin (проєкт призупинено у зв'язку з вторгненням).

28.12.2021 відкривається офлайн магазин у селищі Лісники (Київська область). 

Протягом 2022 року було відкрито 10 зоомагазинів:

Асортимент товарів 

У торговельній мережі E-ZOO представлені всі групи товарів для собак, котів, риб, гризунів, птахів, рептилій.

Торгова мережа E-ZOO ексклюзивно імпортує такі бренди: M-Pets, JR Farm, Rotho MyPet, Petmax.

На початок 2023 року товарна номенклатура мережі E-ZOO становить 15000 найменувань, з яких постійно в наявності понад 7000 товарів для домашніх улюбленців. На сайті e-zoo.com.ua представлено 392 бренди, з них 52 - українські виробники.

Відгуки 

Постійні покупці та гості сайту залишили понад 1500 відгуків про товари та обслуговування в магазині.

Примітки

Посилання 

 
 Instagram
 Facebook

Підприємства, засновані 2010